Rezultati Odprtega prvenstva Anglije 2009 v tenisu za moške posamično.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Roger Federer je postal prvak, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.

  Rafael Nadal (poškodba)
  '''Roger Federer (prvak)
  Andy Murray  (polfinale)
  Novak Đoković  (četrtfinale)
  Juan Martín del Potro (drugi krog)
  Andy Roddick (finale)
  Fernando Verdasco (četrti krog)
  Gilles Simon (četrti krog)
  Jo-Wilfried Tsonga (tretji krog)
  Fernando González (tretji krog)
  Marin Čilić (tretji krog)
  Nikolaj Davidenko (tretji krog)
  Robin Söderling (četrti krog)
  Marat Safin (prvi krog)
  Tommy Robredo (tretji krog)
  David Ferrer (tretji krog)
  James Blake (prvi krog)

<ol start="18">
 Rainer Schüttler ''(drugi krog)
 Stanislas Wawrinka ''(četrti krog)
 Tomáš Berdych ''(četrti krog)
 Feliciano López ''(prvi krog)
 Ivo Karlović ''(četrtfinale)
 Radek Štěpánek ''(četrti krog)
 Tommy Haas ''(polfinale)
 Dimitrij Tursunov ''(prvi krog)
 Jürgen Melzer ''(tretji krog)
 Philipp Kohlschreiber ''(tretji krog)
 Mardy Fish ''(tretji krog)
 Igor Andrejev ''(četrti krog)
 Viktor Troicki'' (tretji krog)
 Victor Hănescu ''(tretji krog)
 Albert Montañés ''(tretji krog)
 Nicolas Kiefer (prvi krog)

 Rezultati 
Legenda
 Q = Kvalifikant
 WC = S povabilom (Wild card'')
 LL = Srečni poraženec
 r = predaja

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri 
 

Moški posamično
2009